

Фамилия 
 Бане, Сиди (род. 2004) — сенегальский футболист.

Топоним 
 Бане — город в Иране, в провинции Курдистан.
 Бане — шахрестан в составе провинции Курдестан.
 Бане — гмина в Польше.
 Бане — деревня в Польше.
 Бане-Мазурске — сельская гмина (волость) в Польше.